Strzelce-Drezdenko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Powiat de Strzelce-Drezdenko, une powiat
 Strzelce-Drezdenko, une ville et chef-lieu de cette gmina